Elias ou Élias est un nom propre.

Prénom 
Elias ou Élias est un prénom masculin, variante étrangère de Élie.

Variante Elias

Variante Élias

Personnalités désignées par ce prénom 
 Elias en portugais et norvégien, Elías en espagnol et Éliás en hongrois (né en 927 av. J.-C.), le prophète biblique Élie
 Elias (), un philosophe néoplatonicien alexandrin chrétien, auteur de Commentaire sur les Catégories d'Aristote

Personnage désigné par ce prénom 
 Elias de Kelliwic’h, personnage de la série télévisée Kaamelott

Patronyme 

 Ben Elias (né en 1983), mathématicien américain ;
 Carme Elías (1951-), actrice espagnole ;
 Diego Elías, (né en 1996), joueur de squash péruvien ;
 Domingo Elías (1805-1867), homme d'État péruvien, président du Pérou en 1844 ;
 Eliane Elias (née en 1960), pianiste et chanteuse brésilienne ;
 Francisco Elias (1890-1977), cinéaste espagnol ;
 Gastão Elias, jeune joueur de tennis portugais ;
 Hermann Elias (1876-1955), météorologue et aéronaute allemand ;
 Jaume Elias (1919-1977), footballeur espagnol ;
 Jean Elias (1969-), footballeur brésilien ;
 Joan Puig i Elias (1898-1972), enseignant libertaire catalan ;
 José Miguel Elías (né en 1977), coureur cycliste espagnol ;
 Manny Elias (né en 1953), compositeur et batteur du groupe Tears for Fears ;
 Mathieu Elias (1658-1741), peintre français ;
 Matthew Elias (né en 1979), athlète britannique spécialiste du 400m haies ;
 Michel Elias (né en 1948), acteur et chanteur français spécialisé dans le doublage ;
 Nacif Elias (né en 1988), judoka libanais ;
 Norbert Elias (1897-1990), écrivain et sociologue allemand ;
 Patrik Eliáš (né en 1976), joueur tchèque de la Ligue nationale de hockey ;
 Quentin Elias (1974-2014), chanteur et mannequin français, connu pour avoir été le leader du groupe Alliage ;
 Roberto Elías (1940-2019), footballeur péruvien ;
 Roenis Elías, joueur de baseball ;
 Rosalind Elias (1930-2020), mezzo-soprano américaine ;
 Toni Elias (né en 1983), pilote espagnol de moto ;

personnages de fiction
 Carl Elias, personnage de la série télévisée Person of Interest.

Pseudonyme 

 Elias Damian (né en 1980), un chanteur français ;
 Jeffrey Logan Sciullo (né en 1988), un catcheur américain ;
 Elias Alves da Silva (né en 1981), un footballeur brésilien ;
 Elias Mendes Trindade (né en 1985), un footballeur international brésilien.

Toponyme 

 Elias Fausto, une municipalité brésilienne ;
 Elías, une municipalité colombienne ;
 Elías Piña, une province de la République Dominicaine ;
  ;
 mont Saint Elias, le troisième plus haut sommet des États-Unis et du Canada.

Œuvres 

 Elias, un oratorio de Felix Mendelssohn (1846) ;
 Le Fils d'Elias, un film franco-italo-hispano-argentin réalisé par Daniel Burman, sorti en 2004.

Autres 
 Elias Sports Bureau, une entreprise spécialisée dans les statistiques sportives et l'histoire du sport.

Voir aussi 
 
 
 

Nom théophore